Patito feo puede referirse a:

El patito feo, cuento clásico-contemporáneo escrito por Hans Christian Andersen;
Patito feo, telenovela argentina;